Charles Curtis (Amerikaans politicus)
Charles Curtis (botanicus)
Charles Curtis (celliste)